Фа́рбер (, а також англізована форма ) — єврейське прізвище. Дослівно «маляр».

Персоналії 
 Сідні Фарбер (1903—1973) — американський онколог.

Інше 
 Фарбер — місто у штаті Міссурі, США.

Див. також 
 Хвороба Фарбера

Примітки 

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища